Schomburgk kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Hermann Schomburgk
 Moritz Richard Schomburgk

Robotskapade auktorsförkortningar